Алфьоров Жорес Іванович (1930—2019) — радянський та російський політик, фізик.
 Медведєв Жорес Олександрович (1925—2018) — радянський дисидент, біолог і письменник.
 Жорес Окоре (* 1992) — данський футболіст івуарійського походження, центральний захисник клубу «Ольборг».

 Бенжамін Жорес (1823—1889) адмірал та міністр військово-морських сил і колоній Франції.
 Жан Жорес (1859—1914) — французький політичний діяч, історик, філософ, теоретик соціалізму.
 Жан-Себастьян Жорес (* 1977) — французький футболіст, захисник.

 Жорес — станція метро Лілльського метрополітену.
 Жорес — станція метро Паризького метрополітену.
 Жорес — станція метро Тулузького метрополітену.
 Булонь — Жан Жорес — станція метро Паризького метрополітену.